Comatospora är ett släkte av svampar. Comatospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Comatospora